Le championnat de Suisse de football Challenge League 2007-2008 a commencé le .

Clubs participants

Tableau des résultats 

État au

Classement

Matches de barrage

Promotion

Relégations

Classement des buteurs 

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Football M2
Championnat M2
Suisse D2